Der IIHF Challenge Cup of Asia 2013 war die sechste Austragung des durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF durchgeführten Wettbewerbs. Das Turnier wurde vom 16. bis 24. März 2013 in der thailändischen Hauptstadt Bangkok ausgetragen. Gespielt wurde in der The Rink Ice Arena des Einkaufskomplexes CentralPlaza Grand Rama IX.

Den Titel sicherte sich zum dritten Mal die Republik China (Taiwan), die sich im Finalspiel mit 4:2 gegen Hongkong durchsetzte.

Teilnehmer 
Folgende zehn Nationalmannschaften nahmen am Turnier teil: (in Klammern Platzierung des Vorjahres)

Die Gruppen setzten sich leistungsmäßig nach den Platzierungen des Vorjahres zusammen. So spielten die besten fünf Mannschaften des Jahres 2012 in der Gruppe A. In der Gruppe B spielten die beiden Teams auf den Rängen 6 und 7 des letzten Jahres. Dazu kamen Hongkong, das erstmals seit 2011 wieder teilnahm, sowie die Mongolei und Singapur, die beide zuletzt 2010 teilgenommen hatten.

Modus 
Das Turnier wurde zunächst in zwei Leistungsgruppen ausgetragen. Mit Ausnahme der beiden Letztplatzierten der Gruppe B qualifizierten sich die übrigen acht Teams für das Viertelfinale. Ab dem Viertelfinale spielten die Mannschaften im K.O.-System den Turniersieger aus.

Austragungsort

Vorrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Gruppe B 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Erläuterungen:

Finalrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Übersicht zum Turnier

2013, Herren
Eishockeywettbewerb in Bangkok
Eishockeyturnier in Thailand
Eishockeyveranstaltung 2013